Els missatges xifrats en idioma choctaw i navajo van ser utilitzats tant en la Primera Guerra Mundial com en la Segona Guerra Mundial per l'exèrcit dels Estats Units.

Vuit aborígens del poble choctaw serviren en la infanteria durant la Primera Guerra Mundial sense que les tropes enemigues poguessin desxifrar les seves comunicacions.

D'altra banda més de 400 Navajos van ser reclutats durant la Segona Guerra Mundial amb la mateixa finalitat i sembla que cap oficial alemany va poder entendre els missatges.

Els fets es dugueren al cinema amb la pel·lícula Windtalkers.

Bibliografia 
 Historia y Vida, número especial

Criptografia
Primera Guerra Mundial
Segona Guerra Mundial

Exèrcit dels Estats Units